Le tournoi Carol Weymuller Open 2020 est l'édition 2020 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 22 au 27 janvier 2020 au casino The Heights à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont 8 têtes de série directement qualifiées pour le second tour et une wild card attribuée à Marie Stephan. 

Donna Lobban se met en valeur en éliminant successivement Nele Gilis et la tête de série  Alison Waters. Pour son  tournoi d'affilée, la star américaine Amanda Sobhy se fait éliminer dès son entrée en lice.

Les demi-finales opposent les quatre premières têtes de série avec Nouran Gohar prenant sa revanche du tournoi des champions sur Camille Serme, la semaine précédente. Elle l'emporte en finale sur sa compatriote et tenante du titre Nour El Tayeb.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en janvier 2020
Sport à New York en 2020
Squash en 2020